Varin steht für

 Battenans-Varin, eine Gemeinde in Frankreich
 Varín, eine Gemeinde in der Slowakei
 Varin (Kambodscha), ein Bezirk der kambodschanischen Provinz Siem Reap

Varin ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Varin (1863–1942), französischer Maler
 Amédée Varin (1818–1883), französischer Graveur
 Charles Varin (1798–1869), französischer Schauspieler
 Claire Varin, kanadischer Schriftsteller
 Eric Varin (* 1976), französischer Tischtennisspieler
 Eugénie Varin (1861–1915), französische Malerin
 Jean Varin (1604–1672), französischer Bildhauer
 Joseph Varin (1769–1850), französischer Jesuit
 Max Varin (1898–1931), Schweizer Bildhauer
 Philippe Varin (* 1952), französischer Manager
 Quentin Varin (um 1570–1634), französischer Maler